Paganetti – cognome italiano
 16110 Paganetti – asteroide della fascia principale